Nawabganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Chapai Nababganj, distrikt, Rajshahi, 
 Nawabganj, stad, Rajshahi, 
 Nawabganj (underdistrikt),

Indien 

 Nawābganj (del av en befolkad plats), Uttar Pradesh, Kānpur, 
 Nawābganj (ort i Indien, Bareilly), Uttar Pradesh, 
 Nawabganj, Uttar Pradesh, ort, Bāra Banki, 
 Nawābganj (ort i Indien, Gonda), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar